Wenig peut faire référence à :
 Carl Gottlieb (1830-1908), peintre germano-balte.
 Daniel Wenig (1991-), sauteur à ski allemand
 Johann Gottlieb Wenig (1837-1872), peintre germano-balte.
 Josef Wenig (1885-1939), peintre, illustrateur, scénographe et costumier tchécoslovaque.
 Michaela Wenig (1992-), skieuse allemande.

Homonymie